Genesee Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Genesee Township (Illinois)
 Genesee Township (Michigan)
 Genesee Township (Pennsylvania)